Камари́лья ( «комнатка; тайный кабинет») — группа интриганов в палате перед опочивальней испанского короля Фердинанда VII; в переносном смысле — ближний круг правителя из земляков, приятелей, сослуживцев.

В Испании 1814 года к камарилье принадлежали каноник Остолоса, известный доносчик, каноник Эскоикис, носильщик, ставший доном Антонио Угарте, прежний водовоз, шут, известный под именем Педро Кальядо или под кличкой Чаморро («бритая голова»), и русский дипломат — Дмитрий Павлович Татищев.

Позже название «камарилья» стало нарицательным. Оно означает группу придворных, старающихся влиять на ход событий скрытыми интригами, наушничеством, доносами и тому подобным.

Примечания

Ссылки 
 
 

История Испании
Политика